Репресия може да се отнася до:

 Политическа репресия
 Социална репресия
 Репресор (генетика)

 В психоанализата
Английският термин repression (в български има еквивалент чуждицата репресия) в психологията се превежда популярно като потискане (на английски като repression или като suppression), а конкретно в българската психоанализа като изтласкване.

 Потискане или репресия
Бел. Обикновено в български под репресия се приема по-силната форма на потискане и ограничение (оттам и използването предимно в политически смисъл), докато на английски различните значения на думата са носители на различна „сила“ на потискането, заради което се използва и в термини като psychological repression (suppression като потискане се използва също за емоции предимно).